Afkorting voor Stokes (eenheid), een eenheid voor kinematische viscositeit in het voormalige cgs-systeem van eenheden
st (digraaf), de lettercombinatie 'st' zoals die onder meer in het Duits voorkomt
.st, het topleveldomein van Sao Tomé en Principe
ﬆ, een ligatuur (typografie) voor de combinatie S en T
ﬅ, een ligatuur (typografie) voor de combinatie lange S en T